Rūdolfs Balcers (né le  à Liepāja en Lettonie) est un joueur professionnel letton de hockey sur glace. Il évolue au poste d'ailier gauche.

Biographie 
Joueur letton ayant évolué en Norvège au niveau junior, il devient professionnel en 2013-2014, alors qu'il joue en deuxième division norvégienne pour le Viking Hockey, mais aussi avec les Stavanger Oilers en GET ligaen, championnat élite du pays. Après une saison où il réalise 21 points en 36 matchs avec les Oilers, il est repêché par les Sharks de San José au  rang lors du cinquième tour du repêchage d'entrée dans la LNH 2015.

Après une autre saison en Norvège, il passe la saison 2016-2017 dans les rangs juniors canadiens avec les Blazers de Kamloops et réalise 77 points, dont 40 buts, en 66 parties. La saison suivante, il rejoint l'organisation des Sharks en jouant pour le Barracuda de San José, équipe affiliée aux Sharks dans la LAH.

Représentant la Lettonie au niveau international, il honore sa première sélection sénior lors du championnat du monde en 2018.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

En club 

|-
| 2012-2013|| Lørenskog IK U20 || Norvège U20 ||2 ||1 ||1 ||2 ||0 ||4 ||0 ||1 ||1 ||0 
|-
| 2013-2014||Viking Hockey||1. divisjon ||10 ||6 ||3 ||9 ||4 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 2013-2014||Stavanger Oilers||GET ligaen||2||0||1||1||0||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 2014-2015||Stavanger Oilers U20 || Norvège U20||7 ||6 ||3 ||9 ||2 ||12 ||14 ||9 ||23 ||14
|-
| 2014-2015||Stavanger Oilers||GET ligaen||36||8||13||21||8||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 2015-2016||Stavanger Oilers U20 || Norvège U20 ||2 ||0 ||1 ||1 ||0 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 2015-2016||Stavanger Oilers||GET ligaen||43||15||9||24||16||17||6||4||10||4
|-
| 2016-2017||Blazers de Kamloops ||LHOu||66||40||37||77||16||6||2||1||3||0
|-
| 2017-2018||Barracuda de San José ||LAH||67||23||25||48||12||4||2||2||4||6
|-
| 2018-2019 || Senators de Belleville || LAH || 43|| 17|| 41|| 31|| 4|| - || - || - || - || -
|-
| 2018-2019 || Sénateurs d'Ottawa || LNH || 36 || 5 || 9 || 14 || 10 || - || - || - || - || -
|-
| 2019-2020 || Senators de Belleville || LAH || 33|| 16|| 20|| 36|| 14|| - || - || - || - || -
|-
| 2019-2020 || Sénateurs d'Ottawa || LNH ||15 ||1 ||2 ||3 ||0 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 2020-2021|| Stavanger Oilers || GET ligaen || 10 || 7 || 8 || 15 || 18 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 2020-2021 || Sharks de San José || LNH || 41 || 8 || 9 || 17 || 16 || - || - || - || - || -	
|-
| 2021-2022 || Sharks de San José || LNH || 61 || 11 || 12 || 23 || 20 || - || - || - || - || -	

| 153 || 25 || 32 || 57 || 46 || - || - || - || - || -

Au niveau international 

|-
| 2014 || align=left| Lettonie U18 || align=left|Championnat du monde -18 ans D1A ||5 ||0 ||2 ||2 ||0 || align=left| place (promu en élite)
|-
| 2015 || align=left| Lettonie U20 || align=left|Championnat du monde junior D1A ||5 ||2 ||0 ||2 ||4 || align=left| place
|-
| 2015 || align=left| Lettonie U18 || align=left|Championnat du monde -18 ans ||6 ||2 ||4 ||6 ||2 || align=left| place
|-
| 2016 || align=left| Lettonie U20 || align=left|Championnat du monde junior D1A ||5 ||1 ||1 ||2 || 4|| align=left| place (promu en élite)
|-
| 2017 || align=left| Lettonie U20 || align=left|Championnat du monde junior ||6 ||1 ||1 ||2 ||16 || align=left| place (relégué en D1A)
|-
| 2018 || align=left| || align=left|Championnat du monde ||8 ||4 ||2 ||6 ||0 || align=left| place
|-
| 2019 || align=left| || align=left| Championnat du monde ||7 ||1 ||8 ||9 ||0 || align=left| place

Trophées et honneurs personnels 
2014-2015 : champion de Norvège avec les Stavanger Oilers.
2015-2016 : champion de Norvège avec les Stavanger Oilers.
2017-2018 : participe au Match des étoiles de la LAH.

Références 

Naissance en avril 1997
Naissance à Liepāja
Joueur international letton de hockey sur glace
Attaquant de hockey sur glace
Choix de repêchage des Sharks de San José
Joueur des Stavanger Oilers
Joueur des Blazers de Kamloops
Joueur du Barracuda de San José
Joueur des Senators de Belleville
Joueur des Sénateurs d'Ottawa
Joueur des Sharks de San José